Macalé (futebolista) — futebolista brasileiro
Jards Macalé — ator, cantor e compositor brasileiro
Tião Macalé — humorista brasileiro

Desambiguações de epônimos